Mawejje ist der Familienname folgender Personen:
 Muwadda Mawejje (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 Tony Mawejje (* 1986), ugandischer Fußballspieler